Village suisse peut faire référence à :
 Village suisse à l'occasion de l'exposition nationale suisse à Genève 1896 ;
 Village suisse à l'occasion de l'exposition universelle de 1900.
 Village Suisse îlot de villas construit au Touquet-Paris-Plage en 1906.